David Sellers ist der Name folgender Personen:

* David E. Sellers (* 1938), US-amerikanischer Architekt
 David F. Sellers (1874–1949), US-amerikanischer Admiral